Gwiazdozbiór Rylca
 rylec (narzędzie)
 Rylec (archeologia)